Рясская волость — название ряда административно-территориальных единиц в Российской империи и СССР:

 Рясская волость (Петропавловский уезд) — в составе Акмолинской области
 Рясская волость (Константиноградский уезд) — в составе Полтавской губернии
 Рясская волость (Спасский уезд) — в составе Рязанской губернии